Rádio Miriam Caravaggio é uma estação de rádio brasileira com sede em Farroupilha, RS. Opera na frequência 95.7 MHz FM. Durante 68 anos, Operava na frequência 1160 kHz AM. Tem programação religiosa e popular. Transmite jogos do Brasil com equipe própria em jogos em casa e retransmite rádios da cidade onde o Brasil joga em jogos fora de casa.

História 
...O idealizador da Rádio Miriam foi Dom Benedito Zorzi, segundo bispo da Diocese de Caxias do Sul. Em 26 de agosto de 1953, escreve uma carta ao presidente da República, Getúlio Dorneles Vargas, pedindo a concessão de uma emissora de rádio.

Em 22 de março de 1954 foi constituído o contrato  social da Rádio Miriam Ltda. Em 9 de agosto  do mesmo ano, Dom Benedito Zorzi ratificou o pedido de autorização para a instalação da Rádio Miriam ao presidente da República.

Em 28 de janeiro de 1955 a Diocese de Caxias do Sul recebe a autorização do governo federal para instalar uma emissora de rádio com 100 watts. Em 8 de junho de 1956, a Rádio Miriam começou a operar, em caráter experimental das 0h às 6h. No dia 21 de novembro do mesmo ano ocorreu a inauguração oficial.

Em 11 de março de 1958 a Rádio Miriam obteve a autorização para operar com 250 watts e, em 11 de julho do mesmo ano começou a operar com 250 watts.

A planta transmissora localiza-se em Caravaggio, a 6 quilômetros da cidade de Farroupilha, desde a instalação. Em 1961, a Rádio Miriam começou a operar, na cidade, num posto de transmissão. Em 1969 o estúdio foi transferido para a cidade de Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, 96.

Em 14 de outubro de 1979 a Rádio Miriam, começou a operar com 1 KW e em dezembro de 1989 com 5 KW.

Em 1999, devido à necessidade de informatização da Rádio, foi construído um estúdio auxiliar em Caravaggio, sendo inaugurado a 8 de setembro do mesmo ano.

Em 27 de setembro de 2004 a Anatel autorizou a Rádio Miriam a operar com 9 KW e a erguer uma antena com 129 metros, substituindo a antiga de 58 metros. Em 12 de março de 2005 a Rádio Miriam iniciou a operar com 9 KW.

Na manhã do dia 15 de junho de 2022 , uma nova conquista veio na Rádio Miriam Caravaggio. A emissora começou a transmitir no FM 95.7, assim desligando o seu transmissor do AM por volta das 08h. Durante ao meio-dia, a rádio começou a operar no FM com 15KW de potência.

Equipe Esportiva
 Cobre os jogos do Brasil de Farroupilha em casa.
 Geraldo Andrade, narrador
 Glademir Silva, comentarista
 Ricardo Ló, repórter e coordenador
 Celso Esgorla, plantão

Ligações externas
Página oficial

Estações de rádio de Farroupilha
Estações de rádio fundadas em 1953